Jolfā kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Culfa, kommunhuvudort, Nachitjevan,

Iran 

 Julfa (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Jolfā, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar